Давлетшин (, ) — тюркская фамилия арабского происхождения.

Известные носители 
 Давлетшин, Абдулла Сибагатуллович (1894—1963) — деятель башкирского национального и революционного движения.
 Давлетшин, Абдулгазис Абделлевич (1861—1920) — российский военный востоковед.
 Давлетшин, Габбас Ягафарович (1892—1937) — башкирский языковед.
 Давлетшин, Губай Давлеткиреевич (1893—1938) — государственный и общественный деятель, башкирский писатель.
 Давлетшин, Евгений Геннадьевич (1972) — советский и российский футболист, игрок в мини-футбол, тренер.
 Давлетшин, Мухаммедсабыр Шарифович (1882—1942) — казахский советский писатель.
 Давлетшин, Тамурбек Динмухаметович (1904—1983) — татарский историк, юрист, общественный деятель.
 Давлетшин, Фаррах Давлетшинович (1887—1956) — башкирский поэт, фольклорист.

 Давлетшина, Хадия Лутфулловна (1905—1954) — советская башкирская писательница.

См. также 
 Давлетшино